Notholmen ist der Name mehrerer skandinavischer Inseln

 Notholmen (Haninge) in der schwedischen Gemeinde Haninge
 Notholmen (Sula) in der norwegischen Gemeinde Sula
 Notholmen (Tyresö)in der schwedischen Gemeinde Tyresö
 Notholmen (Västervik) in der schwedischen Gemeinde Västervik
 Notholmen (Vaxholm) in der schwedischen Gemeinde Vaxholm im Stockholmer Schärengarten